Тюхтет — топоним в России:

Населённые пункты
 Тюхтет — село в Красноярском крае.

Реки 
 Тюхтет (приток Амыла)
 Тюхтет (приток Кемчуга)
 Тюхтет (приток Чети)
 Тюхтет (приток Чулыма)